Tambun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambun, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tambun, distrikt, Jawa Barat, 
 Sungai Tambun (vattendrag i Indonesien), 

Robotskapade Indonesienförgreningar